Серге́й Миха́йлович Овчаро́в (род. 29 апреля 1955 года, Ростов-на-Дону) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, преподаватель (СПбГИКиТ). Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1994).

Биография 
В 1976 году окончил Московский государственный институт культуры (мастерская Григория Рошаля). В 1979 году окончил Высшие режиссёрские и сценарные курсы Госкино СССР (мастерская Глеба Панфилова). С 1979 года работает на киностудии «Ленфильм» в качестве режиссёра-постановщика высшей категории.

В качестве театрального режиссёра-постановщика и сценографа работал в Москве в Театре на Таганке.

В период с 1972 года по настоящее время им написано около трёх десятков сценариев учебных, рекламных, клипов, короткометражных и полнометражных киносценариев.

К нереализованным замыслам режиссёра, работа над которыми была начата, но не завершилась, относятся фильмы «Чевенгур» по Платонову, «Конёк-Горбунок» по Ершову, а также «Мёртвые души» по Гоголю.

Семья 
Сын — Пётр Сергеевич Овчаров, российский пианист и педагог, проживает в Южной Корее.

Фильмография

Награды и премии 
  — Гран При МКФ имени Анри Ланглуа (Франция)
  — Гран При «За лучший дебют» 1 Всесоюзный кинофестиваль «Россия»
  — Профессиональная премия киноассоциации «Ленфильм» «Лучший режиссёр года» за фильм «Левша»
  — Профессиональная премия киноассоциации «Ленфильм» «Лучший сценарист года» за фильм «Левша»
  — Гран При «Серебряная пластина» МКФ «Новое кино» (Италия, Пезаро)
  — Приз кинопрессы «Ника 90»
  — Гран При «Золотой орёл» Тбилисского международного Кинофестиваля
  — Специальный приз Большого жюри и Спецприз Христианского Жюри Московского международного кинофестиваля
  — «Лучший кинорежиссёр года» приз Российской кинопрессы
  — «Золотой овен» (лучший режиссёр года, жюри из 101 эксперта)
  — Спецприз жюри открытого кинофестиваля «Кинотавр» «За уникальный вклад в развитие Российского кино»
  — Приз кинокритиков «Кинотавр»
  — Приз киноклубов «Кинотавр»
  — Приз за лучшую режиссуру МКФ «Золотой Витязь» (Югославия)
  — Профессиональная премия киноассоциации «Ленфильм» «Лучший режиссёр года» за фильм «Барабаниада»
  — Профессиональная премия киноассоциации «Ленфильм» «Лучший сценарист года» за фильм «Барабаниада»
  — Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (12 января 1994 года) — за заслуги в области киноискусства.
  — «Лучший кинорежиссёр года» приз Берлинской академии искусств
  — Стипендия города Берлина в рамках «Нипков-программы»
  — Гран-При «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля за короткометражный фильм
  — приз Российской Академии кинематографических искусств «Ника» за лучший анимационный фильм
  — «Лучшая анимация» главный приз в номинации (Канада, Торонто)
  — Приз за лучший фильм VI международного фестиваля анимационных фильмов «Крок»
  — Приз за лучшую режиссуру на фестивале «Окно в Европу», Выборг
  — Приз за лучший фильм фестиваля «Чёрные ночи», Таллин
  — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (26 октября 2016 года) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Примечания

Ссылки 
 С. Овчаров «Ленфильм»
 Статьи о Сергее Овчарове на сайте журнала «Сеанс»
 С. Овчаров на сайте «КиноОко»
 Энциклопедия отечественного кино

Персоналии:Театр на Таганке
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров
Преподаватели Санкт-Петербургского университета кино и телевидения
Персоналии:Ленфильм